Graham Bartram – vessillologo e vessilografo britannico
Jan Bartram – calciatore danese
John Bartram – botanico statunitense
William Bartram – naturalista e botanico statunitense